Anton Švec – calciatore ucraino naturalizzato russo
 Jakub Švec – calciatore slovacco
 Marek Švec – lottatore cecoslovacco
 Michal Švec – calciatore ceco
 Valér Švec – ex allenatore di calcio ed ex calciatore slovacco